Наде́жда Бори́совна Кице́нко (; род. 1961, Нью-Йорк, США) — американский историк, специалист по истории православия и религии в российской культуре.

Биография 
Родилась в семье перемещённых лиц, прибывших в США из Германии после Второй мировой войны.

В 1982 году окончила Гарвардский университет со степенью A. B. (бакалавра искусств) magna cum laude по литературе и истории защитив под научным руководством Бет Хольмгрен работу по теме «Представления об монастыре Оптина пустынь в позднеимперской русской литературе и религиозно мысли» (). В 1991 году в Колумбийского университета получила степень M. A. (магистр искусств) защитив под научным руководством  работу по теме «Проблема преемственности в работах Сергея Эйзенштейна» (). В 1995 году там же на историческом факультете получила степень Ph.D., защитив под научным руководством Ричарда Уортмана диссертацию по теме «Служение современного святого: Иоанн Кронштадтский и русский народ, 1855—1917» ().

В 1984—1985 годах работала в редакции журнала Vogue.

В 1985—1986 годах работала в издательстве  младшим редактором научных и справочных изданий.

В 1989—1992 годах — преподаватель русского языка и литературу на кафедры славянских языков и литератур Колумбийского университета.

В 1994—2000 годах — ассистент-профессор, в 2000—2016 годах — адъюнкт-профессором, с мая 2016 года — заведующая и с января 2017 года — профессор кафедры истории Колледжа искусств и наук Университета штата Нью-Йорк в Олбани, где преподаёт историю России, восточной Европы, и религии В 2000 году издала книгу «A Prodigal Saint: Father John of Kronstadt and the Russian People» и благодаря этому сочинению стала лауреатом Heldt Prize. В 2021 планируется выход монографии в издательстве Оксфордского университета об истории исповеди в Российской Империи. Научная работа Куценко поддерживается грантами и стипендиями, включая студенческую стипендию Конгресса русских американцев. Помимо английского, владеет русским, церковнославянским, украинским, белорусским, французским, итальянским и немецким языками.

Преподавала русскую историю в Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле до 2005 г.

Проживает в США и Германии.

Научные труды

Монографии 
 
 Kizenko N. B. A Prodigal Saint: Father John of Kronstadt and the Russian People . Pennsylvania State University Press, 2000.
 перевод на русский язык 
 Kizenko Nadieszda. Good for the Souls. A History of Confession in the Russian Empire. — New York and London: Oxford University Press, 2021. — 327 c.

Статьи 
на русском языке
 Киценко Н. Б. Вероисповедание в советское время  // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. № 3—4 (30). 2012. — P. 10—33.
на других языках
 Kizenko N. B. Describing Metropolitan Philaret, Past and Present // Philaret, Metropolitan of Moscow 1782—1867 / ed. Vladimir Tsurikov. The Variable Press, 2003. P. 193—205.
 Kizenko N. B. Protectors of Women and the Lower Orders: Constructing Sainthood in Modern Russia // Orthodox Russia: Belief and Practice Under the Tsars / eds. Robert H. Greene and Valerie Kivelson. , 2003. P. 189—218.
 Kizenko N. B. Orthodoxies and Revisions // Adventures in Russian Historical Research / eds. Samuel H. Baron and Cathy A. Frierson. Armonk, NY: , 2003. P. 229—242.
 Kizenko N. B. Introduction // Ten Homilies on the Beatitudes by St. John of Kronstadt, trans. and ed. Paris: Cornerstone Editions/La Pierre Angulaire, 2003. P. 5—17.
 Kizenko N. B. Introduction // The Trinity Sergius Lavra in Russian History and Culture / ed. Vladimir Tsurikov. Jordanville: Holy Trinity Seminary Press, 2005. P. 13—23.
 Kizenko N. B. Written Confessions and the Structure of Sacred Narrative // Sacred Stories: Religion and Spirituality in Modern Russian Culture. / eds. Mark Steinberg and Heather Coleman. Bloomington: Indiana University Press, 2007. P. 93—118.
 Kizenko N. B. The Savior on the Waters Church War Memorial in St Petersburg // Picturing Russia: Essays on Visual Evidence / eds. Valerie A. Kivelson and Joan Neuberger. Yale University Press, 2008. P. 124—128.
 Kizenko N. B. Vitriny samoderzhaviia: russkaia tserkovnaia arkhitektura za granitsei, The Vitrines of Autocracy: Russian Orthodox Churches Outside the Empire // Petr Andreevich Zaionchkovskii: sbornik stateii i vospominanii k stoletiiu istorika. / eds. L. G. Zakharova, S. V. Mironenko, and T. Emmons. Moscow: Rosspen, 2008. P. 451—471.
 Kizenko N. B. The Russian Style Churches of St. Petersburg // St. Petersburg 300: A Biography of the City As Viewed from the Anniversary of Its Founding / eds. George Jackson and Alexej Ugrinsky. Hempstead: Hofstra University/Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos/Centro de Produccion Fondo Editorial, 2008. P. 63—64.
 Kizenko N. B. «Nuns» Confessions in Imperial Russia // Culture and Identity in Eastern Christian History: Papers of the First Biennial Conference of the Association for the Study of Eastern Christian History and Culture, Ohio Slavic Papers, vol. 9 / Eastern Christian Studies, vol. 1. 2009. P. 103—121.
 Kizenko N. B. The Church Schism and Old Belief // A Companion to Russian History / ed. Abbott Gleason. Malden and Oxford: Wiley/Blackwell, 2009. P. 145—162.
 Kizenko N. B. Women and their Confessors in 18th and 19th Century Russia // Women in the Orthodox Church: Past Roles, Future Paradigms. / ed. Justin Marc Lasser. New York: Theotokos Press / The Sophia Institute, 2010. P. 46-56.
 Kizenko N. B. Orthodox Beauty, Orthodox Fashion: Preoccupations in Contemporary Russia, in Beauty and The Beautiful in Modern Orthodox Culture. Sophia Studies in Orthodox Theology. vol. 4 / ed. Natalia Ermolaeva. New York: Theotokos Press, 2013. P. 292—299.
 Kizenko N. B. Sacramental Confession in Russia and Ukraine // State Secularism and Lived Religion in Soviet Russia and Ukraine. Chapter 6. / ed. Catherine Wanner. — New York: Oxford University Press, 2012. P. 190—217.
 Kizenko N. B. The Poltava Battle in Language and Liturgy // Poltava 1709: The Battle and the Myth. / ed. Serhii Plokhy. — Cambridge: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 2012. P. 227—270.
 Kizenko N. B. Metropolitan Antonii (Khrapovitskii) and the 'Jewish Question // Metropolitan Antonii (Khrapovitskii): Archpastor of the Russian Diaspora. / ed. Vladimir Tsurikov. Jordanville: Foundation of Russian History, 2014. P. 195—206.
 Kizenko N. B. Paradoxes of Patriarchy: Orthodoxy and Gender in Post-Soviet Russia // Orthodox Paradoxes: Heterogeneities and Complexities in Contemporary Russian Orthodoxy / ed. Katya Tolstaya. Leiden and Boston: Brill, 2014. P. 302—317. (Brill’s series in church history, 66).
 Kizenko N. B. Written Confession and Religious Thought in Early Nineteenth-Century Russia // Thinking Orthodox in Modern Russia: Culture, History, Context / eds. Patrick Lally Michelson and Judith Deutsch Kornblatt. — University of Wisconsin Press, 2014. — P. 177—195.
 Kizenko N. B. The Feminization of Patriarchy? Women in Contemporary Russian Orthodoxy // Signs. Vol. 38 (3). 2013. P. 595—621.
 Kizenko N. B. Confession and the Sacrament of Penance After Communism: an Attempted Revival of Tradition in the Face of the Secular // Tradition, Secularism, Fundamentalism / ed. George Demacopoulos and Aristotle Papanikolaou.
 Kizenko N. B. The Russian Church Abroad, the Moscow Patriarchate, and their Participation in Ecumenical Assemblies During the Cold War 1948—1964 // The North American Chrustian Community and the Cold War / ed. Paul Mojzes. Grand Rapids: Eerdmans.
 Kizenko N. B. The Sacrament of Confession as Encounter with Early Modernity // Rethinking Early Modern Russia / ed. Paul Bushkovitch. Indiana University Press.
 Kizenko N. B. The Depiction of Orthodoxy in the Political Sciences After the Fall of Communism // Political Orthodoxy and Totalitarianism in a Post-Communist Era / eds. Aristotle Papanikolaou and Pantelis Kalaitzidis. Geneva, WCC Publications, approved and submitted).
 Kizenko N. B. Confession and Modernity in Imperial Russia // Russia, Religion, and Secularism: The Varieties of Modernity / eds. Ana Siljak and Christopher Stroop. .
 Kizenko N. B. The Personal is Liturgical: Govienie in Modern Russian Culture // On Behalf of All and For All: Liturgy in Russian Cultural History / ed. Ronald Vroon. University of California Press.
 Kizenko N. B. Father John of Kronstadt and Russian Writers and Father John of Kronstadt and The Phenomenon of Modern Sanctity // Ioann Kronshtadtskii in the Historical and Cultural Legacy of Russia / ed. Gleb Zapalsky. Moscow: Leto.
 Kizenko N. B. Confession and the Autobiographical Genre in Early 19th Century Russia // Autobiography and Orthodoxy in Late 17th — early 20th Century Russia. / eds. Laurie Manchester and Denis Sdvizkov. Moscow: NLO.

Энциклопедии и словари 
 Kizenko N. B., Bouteneff P. M. Orthodox Church, Eastern: in Russia // The Cambridge Dictionary of Christianity / ed. . — Cambridge University Press, 2010. P. 899—903.
 Kizenko N. B. Holy Trinity Russian Orthodox Monastery // The Encyclopedia of New York State. Syracuse University Press, 2003. P. 727.
 Kizenko N. B. Orthodox Churches // The Encyclopedia of New York State. Syracuse University Press, 2003. P. 1162—1163.
 Kizenko N. B. Russians // The Encyclopedia of New York State. Syracuse University Press, 2003. P. 1342—1343.

Рецензии 
 Kizenko N. B. The Orthodox Church in the History of Russia // The Russian Review. 59 (April 2000): 298—299.
 Kizenko N. B. The Magic Mirror: Cinema in Russia, 1908—1918 // Russian History / Histoire Russe, Winter 2000, 145.
 Kizenko N. B. Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarists Russia // Slavic Review (Spring 2002): 155—156.
 Kizenko N. B. Church and State in Soviet Russia: Russian Orthodoxy from World War II // The Russian Review. 62, 4 (October 2003): 662.
 Kizenko N. B. Imitations of Life: Two Centuries of Russian Melodrama // Russian History v. 30, #3 (2003), 351—352.
 Kizenko N. B. The Complete Wartime Correspondence of Tsar Nicholas II and the Empress Alexandra, April 1914-March 1917 // Russian History / Histoire Russe vol. 30, No. 1-2, 2003, 241.
 Kizenko N. B. Enlightener of Rus’: The Image of Vladimir Sviatoslavich across the Centuries // Russian History / Histoire Russe 31, no. 3 (Fall 2004): 314—315.
 Kizenko N. B. The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine // Russian History / Histoire Russe 31, no. 3 (Fall 2004): 315—317.
 Kizenko N. B. Red Priests: Renovationism, Russian Orthodoxy, and Revolution 1905—1946 // Slavic Review, vol. 63, No. 1 (Spring 2004), 191—192.
 Kizenko N. B. Tale of Boyarynia Morozova: A Seventeenth-Century Religious Life // H-Net Reviews in the Humanities & Social Sciences, September 2004, 1-3.
 Kizenko N. B. Converging Worlds: Religion and Community in Peasant Russia, 1861—1917 // The Russian Review. 64 (January 2005): 140—141
 Kizenko N. B. Russia’s Lost Reformation: Peasants, Millenialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830—1917 //  78 no. 3 (September 2006): 776—778.
 Kizenko N. B. Russkaia Pravoslavnaia Tserkov’: sovremennoe sostoianie i aktual’nye problemy // Ab Imperio, 3/2006, 647—648.
 Kizenko N. B. Svoboda sovesti i modernizatsiia veroispovednogo zakonodatel’stva Rossiiskoi imperii v nachale XX veka // Ab Imperio 1 (2009): 217—222.
 Kizenko N. B. Working Souls: Russian Orthodoxy and Factory Labor in St. Petersburg 1881—1917 and Russia on the Eve of Modernity: Popular Religion and Traditional Culture under the Last Tsars (double review) // The Russian Review. 68 (July 2009): 535—537.
 Kizenko N. B. Pravoslavie: konfessia, instituty, religioznost’(XVII—XX vv.): sbornik nauchnykh rabot // The Russian Review. 69,no.4 (October 2010): 719—720.
 Kizenko N. B. Russian Society and the Orthodox Church: Religion in Russia After Communism // Logos 2010. № 3-4 (51). 384—389.
 Kizenko N. B. Tserkovnaia revoliutsiia 1917 goda (Vysshee duxovenstvo v Rossiiskoi Tserkvi v bor’be za vlast’ v eparkhiakh posle Fevral’skoi revoliutsii) // Slavic Review vol. 70, no. 2 (Summer 2011): 469—471.
 Kizenko N. B. Preserving Petersburg: History, Memory, Nostalgia //  41 (4) 2011, 698—700.
 Kizenko N. B. Spiritual Elders: Charisma and Tradition in Russian Orthodoxy // , 51/4, Oct-déc 2011, 837—839.
 Kizenko N. B. Bodies Like Bright Stars: Saints and Relics in Orthodox Russia // Slavic Review, Vol. 70, No. 4 (Winter 2011), 983—993.
 Kizenko N. B. From the Shadow of Empire: Defining the Russian Nation through Cultural Mythology, 1855—1870 // , Vol. 90, No. 2 (April 2012), 360—362.
 Kizenko N. B. Mount Athos: Microcosm of the Christian East // , vol. 65, No. 1 (January 2014), 174.

Переводы 
 A Service of Thanksgiving (annotation and translation into English of Feofilakt Lopatynsky’s Sluzhba blagodarstvennaia), in Serhii Plokhy, ed., Poltava 1709: The Battle and the Myth (Cambridge: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 2012), 245—270.
 Ten Homilies on the Beatitudes by St. John of Kronstadt, trans. and ed. (Paris: Cornerstone Editions/La Pierre Angulaire, 2003). 96 p.

Примечания

Литература 
 Александров Е. А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. Хэмден; Сан-Франциско; СПб., 2005, С. 253.

Ссылки 
 Nadieszda Kizenko, Professor & Chair, Ph.D., Columbia University, M.A., Columbia University, A.B., Harvard University 
 Киценко Надежда Борисовна (Nadiezhda B. Kizenko) (род. 1961) 
 Киценко Надежда Борисовна 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1961 году
Историки США
Википедия:Биографии современников
Преподаватели Университета штата Нью-Йорк в Олбани
Преподаватели Колумбийского университета
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Гарвардского университета
Авторы энциклопедий и словарей
Преподаватели Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле